Magyarország
 Alsó- és Felsőpetri, Petrikeresztúr (Zala megye, Zalaegerszegi járás) 1435-ös említése
 Hernádpetri, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az Encsi járásban
 Lövőpetri, település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Kisvárdai járásban
 Petri vagy Kispetri, 1892-ben Ventével egyesült Petrivente néven (Zala megye, Letenyei járás)
 Pócspetri, település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Nyírbátori járásban
 Sajópetri, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Miskolci járásban
 Szinpetri, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az Edelényi járásban
 Románia
 Gálospetri (románul: Galoșpetreu), település Bihar megyében
 Mezőpetri (románul Petrești), település Szatmár megyében
 Nagypetri (románul Petrindu), település Szilágy megyében